Dinteville peut faire référence à :

Commune française 
 Dinteville, commune française située dans le département de la Haute-Marne.

Patronymie 
La famille de Dinteville est une ancienne famille de Champagne active sous François . Ce patronyme est porté notamment par plusieurs prélats français :
 François de Dinteville (1498-1530) ;
 François de Dinteville II (1498-1554) ;
 Jean de Dinteville (1507-1555 ou 1557), bailli de Troyes, seigneur de Polisy et ambassadeur français ;
Claude II de Dinteville, abbé de La Ferté, mort en 1506 ;
Louis de Dinteville, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, mort en 1484 ;
Guillaume III de Dinteville, abbé de Montiéramey, mort en 1501 ; 
 Pierre de Dinteville (mort en 1380).

Monuments historiques 
 Le château de Dinteville, inscrit sur l'inventaire des Monuments historiques.

Homonymie de patronyme